Johan Berendes kan syfta på:

 Johan Berendes den äldre (död 1612), svensk ämbetsman
 Johan Berendes den yngre (1603-1652), svensk ämbetsman